Bellinzona ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Bellinzona, Hauptort des Kantons Tessin, Schweiz
 Bezirk Bellinzona, Bezirk im Kanton Tessin, Schweiz
 Kreis Bellinzona, Kreis im Kanton Tessin, Schweiz